

Architettura 
 Palazzi Cendon – palazzi del XV secolo a Venezia

Geografia 
 Cendon – frazione del comune di Silea in provincia di Treviso

Persone 
 Eva Cendon – pedagogista austriaca
 José Manuel Bar Cendón – politico spagnolo
 Paolo Cendon – giurista, scrittore e saggista italiano